

Symptôme

Psychiatrique 

 Obsession
 Trouble obsessionnel compulsif

Psychanalytique 
 Névrose obsessionnelle

Arts

Télévision 

 Obsession,  de la  de  () sortie en  ;
 , titre original dObsessions,  de la  de  ;
 Obsession,  de la  de  ;
 , titre original dUn monde clairvoyant,  de la  de  : Les Mondes parallèles () ;
 , titre original dObsession,  de la  de Superman, l'Ange de Metropolis () ;
 Obsession,  de la  de  ().

 Cinéma 
 Obsession, titre alternatif de L'Homme mystérieux, film de Maurice Tourneur sorti en 1933 ;
 , titre anglais des Amants diaboliques (), film italien de Luchino Visconti sorti en 1942 ;
 Obsession, titre anglais du film britannique L'Obsédé d'Edward Dmytryk sorti en 1949 ;
 Obsession, film français de Jean Delannoy sorti en 1954 ;
 , film américain de Brian De Palma sorti en 1976 ;
 Obsession, titre original de Berlin Niagara, film allemand de Peter Sehr sorti en 1997 ;
  documentaire de Wayne Kopping sorti en 2006 ;
 Obsession, film américain de Jonathan Baker sorti 2017 avec Nicolas Cage.

 Musique 
 Groupe 

 , groupe américain formé en 1982.

 Chansons 

 Obsesión, chanson d'Aventura ;

 , chanson d'Animotion présente sur l'album  sorti en  ;
 , single de  sorti en  ;
 , chanson de Shayne Ward présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de Sky Ferreira sorti le  ;
 , chanson de Tiësto présente sur l'album In My Memory sorti le  ;
 Obsession, chanson du boys band sud-coréano-chinois EXO, sortie le  dans l'album du même titre.

 Albums 

 , EP de  sorti le  ;
 , EP de  sorti en  ;
 Obsession, album du boys band sud-coréano-chinois EXO sorti le  ;
 , album de Blue System sorti le  ;
 , album de Bob James sorti en  ;
 , album d'Eighteen Visions sorti le  ;
 , album d'Éric Lapointe sorti en  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de Shayne Ward sorti le  ;
 , album d'UFO sorti en .
 Obsession, chanson du boys band sud-coréano-chinois EXO, sortie le .

 Jeux vidéo 

 , jeu de société édité en 1977 ;
 Obsession'', jeu vidéo édité sur Atari ST en 1994.

 Autres 
 Obsession''', actrice porno américaine.

Homonymie de titre